Козловка () е град, административен център на Козловски район, автономна република Чувашия, Русия. Населението му към 1 януари 2018 е 8866 души.

История

Население

Източници 

Градове в Чувашия
Градове на Волга